Шо́ниха — топоним:

 Шониха — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Шониха — посёлок при одноименной железнодорожной станции в Богородском районе Нижегородской области.
 Шониха — железнодорожная станция на линии Нижний Новгород - Арзамас в Богородском районе Нижегородской области.